Де́нни Лэ́йн (настоящее имя Бра́йан Фре́дерик А́ртур Хайнс, ; 29 октября 1944, Холкомб Роуд, Тисели, Бирмингем, Англия) — британский автор песен и мультиинструменталист, гитарист. Один из 
основателей группы The Moody Blues, участвовал в записи дебютного альбома, после чего ушёл из группы. Наиболее известен как основатель (вместе с Полом и Линдой Маккартни) и постоянный участник группы Wings.

Биография
Денни Лэйн родился 29 октября 1944 года в Бирмингеме и уже в подростковом возрасте начал играть на гитаре, подражая джазовому музыканту Джанго Рейнхардту. В возрасте 12 лет он начал карьеру профессионального музыканта в составе группы под названием Denny Laine and the Diplomats, в которую входил также Бив Бивэн, будущий основатель и участник групп The Move and Electric Light Orchestra.

В 1964 г. Лэйн ушёл из Denny Laine and the Diplomats и стал одним из основателей группы The Moody Blues. Ему принадлежит большинство вокальных партий на дебютном альбоме этой группы, вышедшем в 1965 г. В октябре 1966 г. Лэйн ушёл из The Moody Blues и основал свою собственную группу Electric String Band, которая вскоре развалилась, после чего Лэйн начал сольную карьеру.

В период 1970-1971 гг. Лэйн также был участником группы Ginger Baker’s Air Force, основанной знаменитым барабанщиком Джинджером Бэйкером в конце 1969 года, в которую входили такие известные музыканты, как Стив Уинвуд, Крис Вуд, Рик Греч, Грэм Бонд.

В 1971 г. Лэйн вместе с Полом и Линдой Маккартни основали группу Wings, и на протяжении десяти лет был одним из троих постоянных участников Wings, наравне с обоими Маккартни, начиная с дебютного альбома Wild Life (1971) до своего ухода из группы в 1981 году.

Дискография

Сольные альбомы

Сборники

Синглы

Moody Blues 
Альбомы

 Синглы

Balls reissued as by Trevor Burton

Ginger Baker's Airforce

Wings

Принимал участие в записи

Примечания

Ссылки 
 Denny Laine's official website 
 In the Spotlight with Denny Laine
 Denny Laine and the Diplomats, a pre-Moody Blues band featuring Denny Laine
 The original Moody Blues line up, with Denny Laine on guitar and vocals
 VH1.com's Biography of Denny Laine
 Denny Laine 2 hour audio interview on RundgrenRadio.com

Рок-гитаристы Великобритании
Рок-музыканты Великобритании
Авторы-исполнители Великобритании
Музыканты The Moody Blues
Музыканты Wings
Музыканты Ginger Baker's Air Force
Соло-гитаристы
Ритм-гитаристы
Члены Зала славы рок-н-ролла